Perinet ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Perinet (1763–1816), österreichischer Schauspieler
 François Périnet, französischer Instrumentenbauer

Perinet steht für:

 Andasibe-Périnet, ein Naturschutzgebiet in Madagaskar